Asnæs kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Asnæs (Assens Sogn) – et areal i Assens Sogn, Assens Kommune
 Asnæs (halvø) – en halvø i Årby Sogn, Kalundborg Kommune
 Asnæsgård
 Asnæsværket
 Asnæs (by) – en by og et ejerlav i Asnæs Sogn, Odsherred Kommune
 Asnæs Boldklub
 Asnæs Indelukke
 Asnæs Station